Вовк Хведір Ївлампійович (* 1798 — † 1889) — кобзарський цехмайстер
 Вовк Хведір Кіндратович (* 1847 — † 1918) — український антрополог, етнограф і археолог

Сторінки зі списками однофамільців-тезок